15 де Септијембре има више значења:

 15 де Септијембре (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 15 де Септијембре (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 15 де Септијембре (Санто Доминго Тевантепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 15 де Септијембре (Кваутлансинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 15 де Септијембре (Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 15 де Септијембре (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику